Stillwater kan avse:

Stillwater (musikgrupp) – en musikgrupp från 1970-talet
Stillwater (fiktiv musikgrupp) – ett band i filmen ''Almost Famous'

Geografi

USA
Stillwater County, Montana
Stillwater, Minnesota
Stillwater, New Jersey 
Stillwater, New York
Stillwater, Oklahoma
Stillwater, Pennsylvania

Se även
 Stillwater County

Nya Zeeland
Stillwater, Auckland
Stillwater, West Coast

Se även
 Stillwater Bay
 Stillwater Creek
 Stillwater Island
 Stillwater Narrows
 Stillwater River